aromachemicaliën
geurstof
aroma (voedingsadditief)
smaakstof
Aroma (provincie), een provincie in het departement La Paz in Bolivia
Aroma (dialect), een dialect van het Keapara, gesproken in Papoea-Nieuw-Guinea
Aroma (geslacht), een geslacht van vlinders